Вайдман — немецкая и еврейская фамилия.
Известные носители:
 Вайдман, Барбара (в замужестве Бранден, 1929—2013) — канадский литератор, биограф Айн Рэнд.
 Вайдман, Вера — израильская скрипачка и альтистка.
 Вайдман, Йенс (род. 1968) — президент Немецкого федерального банка, член правления Европейского центрального банка.
 Вайдман, Крис (род. 1984) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Вайдман, Лев Самуилович (род. 1955) — израильский физик и философ, сын С. И. Вайдмана.
 Вайдман, Леонид Львович (Вилли Вайде, 1940—2008) — советский и германский русский писатель, журналист.
 Вайдман, Михаил Давидович (Михаил Дэвэ) — русский поэт, баснописец.
 Вайдман, Полина Ефимовна (1947—2016) — российский музыковед.
 Вайдман, Самуил Иосифович — советский учёный в области строительных технологий.

Также 

 Elitzur–Vaidman bomb tester — мысленный эксперимент в области квантовой механики, предложенный Авшаломом Элицуром и Львом Вайдманом в 1993 году.
 Вейдман, Эжен (1908—1939) — немецкий серийный убийца, действовавший во Франции.